

Anatomia człowieka 
 wyrostek rylcowaty – część kości łokciowej
 wyrostek rylcowaty – część kości promieniowej
 wyrostek rylcowaty – część kości skroniowej
 wyrostek rylcowaty – część trzeciej kości śródręcza